Anne Bourchier – prima delle mogli di William Parr
 James David Bourchier – giornalista e attivista irlandese
 John Bourchier – politico britannico
 Thomas Bourchier – arcivescovo cattolico, lord cancelliere e cardinale inglese